Demichelis – cognome italiano
Francesco Demichelis (1871-1905), detto il Biondin – brigante italiano
Ilaria Demichelis – pallavolista italiana
Martín Demichelis (1980) – calciatore argentino

Pagine correlate
De Michele
De Micheli
De Michelis
Di Michele